William Cabell ist der Name folgender Personen:

* William Cabell Rives (1793–1868), US-amerikanischer Politiker
 William H. Cabell (1773–1853), US-amerikanischer Politiker
 William Lewis Cabell (1827–1911), US-amerikanischer Brigadegeneral der Konföderierten